Op Volle Kracht - radioprogramma
 Op volle kracht (album) - album van de zanger Jannes
 Volle kracht, Kameleon! - deel 30 in de Kameleon-reeks